Лариш — европейская фамилия.

Фамилии 
 Лариши — дворянский род, приписанный к гербу Першхала.
 Мария Луиза фон Лариш-Валлерзее — австрийская дворянка, племянница австрийской императрицы Елизаветы, в замужестве графиня фон Лариш-Мённих, во втором браке Мария Брукс, в третьем — Мария Мейерс; автор книги «Countess Marie Larisch, nee Baronesse Marie von Wallersee, My Past», изданной в начале XX века.
 Генерал-майор фон Лариш — командир 129-ой пехотной дивизии 41-го танкового корпуса 9-ой армии вермахта в Белорусской операции 1944 года.
 Карла Лариш — дядя и опекун польского аристократа Максимилиана Сулковского, в том числе из рода баронессы Людвики фон Лариш.
 Оттмар Лариш — специалист детско-юношеской венской школы, давший характеристику футболисту Арнаутовичу.
 Семья Лариш — владельцы Бейлдон-Бриствельским дворцом в Погребине, историческом районе ранне-средневековой Силезии.
 Семья фон Лариш — владельцы Камень-Слёнскомим замком в Гоголинской гмине Крапковицкого повята Опольского воеводства на юго-западе Польши.

В искусстве 
 графиня Лариш — героиня фильма Майерлинг 1968 года в роли Паж, Женевьев.

См. также 
 Ларош